Bezděz (okres Česká Lípa), een stad in Tsjechië
Bezdez (motorfiets), een Tsjechisch historisch motorfietsmerk